

Добкув — село в гміні Свежава Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Добкув — село в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства